Hugli (bengalisch: হুগলী, Huglī; auch in den Formen Hooghly, Hooghli, Hoogli, Hoogly, Hughli, Hughly, Hugly) ist die Bezeichnung für:

einen Fluss im Gangesdelta, siehe Hugli (Fluss)
einen Distrikt im indischen Bundesstaat Westbengalen, siehe Hugli (Distrikt)
eine Stadt im gleichnamigen Distrikt, siehe Hugli-Chunchura